Eric Johnson (1897-1978) – politico britannico
 Eric Johnson (1902-1976) – sportivo australiano, giocatore di football australiano e di cricket
 Eric Johnson (1953) – politico statunitense
 Eric Johnson (1954) – chitarrista statunitense
 Eric Johnson (1962) – golfista statunitense
 Eric Johnson (1966) – ex cestista statunitense
 Eric Johnson (1974) – doppiatore statunitense
 Eric Johnson (1975) – politico statunitense
 Eric Johnson (1976) – giocatore di football americano statunitense
 Eric Johnson (1979) – attore canadese
 Eric Johnson (1979) – giocatore di football americano statunitense
 Eric D. Johnson (1976) – cantautore e musicista statunitense
 Eric Johnson – sceneggiatore statunitense